29-й Каннский кинофестиваль 1976 года, проходивший с 13 по 28 мая в Каннах, Франция.

Жюри 
 Теннесси Уильямс (США) (председатель)
 Жан Карзу (Франция) (артист)
 Марио Чекки Гори (Италия)
 Коста-Гаврас (Франция)
 Андраш Ковач (Венгрия)
 Лоренсо Лопес Санчо (Испания) (журналист)
 Шарлотта Рэмплинг (Великобритания)
 Жорж Шехад (Ливан) (автор)
 Марио Варгас Льоса (Перу)

Фильмы конкурсной программы 
События на руднике Марусиа
Бабату
Отвратительные, грязные, злые
Багси Мэлоун
Столкновение
Маркиза фон О
Госпожа Дери, где вы?
С течением времени
Наследство Феррамонти
La griffe et la dent
Жилец
Мсье Кляйн
Следующая остановка — Гринвич-Виллидж
Конец ночи
Семья Паскуаля Дуарте
Тень ангелов
Сладкая месть
Таксист
Дитя толпы
Частные пороки, общественные добродетели

Фильмы внеконкурсной программы 
 Неустойчивое равновесие
 Анна
 Заметки в поисках африканского Ореста
 Восхождение
 Бобби
 Сиятельные трупы
 Эдвард Мунк
 Лицом к лицу
 Семейный заговор
 Серые сады
 Хедда
 Голливуд... Голливуд!
 L'amour blessé
 La Pharmacie-Shangaï
 Лабиринт
 Le pont de singe
 Les enfants des autres
 Двадцатый век
 Orlando furioso
 Sartre par lui-même
 Дачники
 The California Reich
 Продавец льда грядет
 Памяти справедливости
 Train-Landscape

Короткометражные фильмы 
Agulana, режиссёр Джеральд Фридман
Babfilm, режиссёр Отто Фоки
Hidalgo, режиссёр Ion Truica
Фанатик, режиссёр Antoinette Starkiewicz
Метаморфозы, режиссёр Бэрри Гриволд
Ночная жизнь, режиссёр Робин Леман
Perfo, режиссёр Жан Пол Камброн
Rodin mis en vie, режиссёр Альфред Брандлер
La Rosette arrosée, режиссёр Пол Доппф
La Syncope, режиссёр Эдуар Ньерман

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь:
Таксист, режиссёр Мартин Скорсезе
Гран-при:
Выкорми ворона, режиссёр Карлос Саура
Маркиза фон О, режиссёр Эрик Ромер
Приз за лучшую мужскую роль: Хосе Луис Гомес - Семья Паскуаля Дуарте
Приз за лучшую женскую роль:
Доминик Санда - Наследство Феррамонти
Мари Тёрёчик - Госпожа Дери, где вы?
Приз за лучшую режиссуру: Этторе Скола - Отвратительные, грязные, злые
Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Метаморфозы
Приз жюри за короткометражный фильм:
Agulana
Ночная жизнь
Технический гран-при: Мишель Фано (звук) - La Griffe et la dent
Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
Приз ФИПРЕССИ в параллельных секциях: Сильный Фердинанд
Приз ФИПРЕССИ (конкурсная программа): С течением времени
Премия экуменического жюри: Не присуждалась

Ссылки 
29-й Канский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 1976 года в Базе IMDB 
Каннский кинофестиваль 1976 года

Каннский кинофестиваль
Май 1976 года
1976 год во Франции
Кинофестивали 1976 года